Robert Stone (componist) (1516-1613), een Engelse componist en lid van de Chapel Royal
 Robert Stone (schrijver) (1937-2015), een Amerikaanse schrijver van onder meer Dog Soldiers